O US Cup (também chamada de USA Cup, United States Cup e Nike U.S. Cup) foi um torneio de futebol inter-seleções organizado pela Federação de Futebol dos Estados Unidos, que foi disputado anualmente de 1992 a 2000 (exceto em anos de Copa do Mundo).

O torneio foi criado com o intuito de treinar a seleção americana e de popularizar o "soccer" nos Estados Unidos. Originalmente chamado de US Cup, o nome foi modificado para Nike US Cup após a empresa Nike, Inc. assinar um contrato de 10 anos com a Federação de Futebol dos Estados Unidos, em Outubro de 1997.

Em 1995, a Federação de Futebol dos Estados Unidos criou o torneio feminino, que ocorreu anualmente até 2002. A edição de 2001 foi abandonada por conta dos Ataques de 11 de setembro.

Fórmula de Disputa 
A forma de disputa era simples. Quadrangular com todos jogando contra todos. A seleção que somasse mais pontos seria declarada campeã.

A edição masculina de 1999 e a feminina de 2000 foram as únicas com formato diferente. Elas foram jogadas no formato semi-finais e final, com disputa de 3o lugar.

Lista de Vencedores

Torneio Masculino

Títulos 
  3 vezes (1992, 1995, 2000)
  3 vezes (1996, 1997, 1999)
  1 vez (1993)

Participações

Torneio Feminino

Títulos 
  7 vezes (todas as edições, exceto a edição de 2001, que foi abortada)

Participações 
 Não foi computada a edição de 2001.

Links Externos 
 Informações sobre o Torneio Masculino no RSSSF
 Informações sobre o Torneio Feminino no RSSSF

US Cup
Competições internacionais de futebol
Fundações nos Estados Unidos em 1992
Extinções nos Estados Unidos em 2002